Vasilevskij je ruské (), běloruské (), ukrajinské, polské () a občas židovské příjmení.

 Alexandr Vasilevskij  (1895–1977), maršál Sovětského svazu
 Andrej Vasilevskij (* 1994), ruský lední hokejista, brankář
 Marcin Wasilewski (* 1980), polský fotbalista

toponymum
 Vasiljevský ostrov – ostrov v deltě Něvy v Petrohradu